Il termine Insidious, che in lingua inglese significa insidioso, può riferirsi a:

Insidious – film del 2010 diretto da James Wan
Insidious – album del 2004 dei Mephisto Walz
Insidious – album del 2011 dei Nightrage